Kuckucksberg bezeichnet:
 Kuckucksberg (Harz), Berg im Harzvorland-Nord, Landkreis Harz
 Kuckucksberg (Kiel), Berg in Kiel
Siehe auch:
 Kuckesberg